Wróżki – prozatorski dialog Jana Kochanowskiego
 Wróżki – baśń Charlesa Perraulta
 Wróżki – opera Richarda Wagnera

Zobacz też 
 Wróżka